Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2001 – trzynaste mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 20 sierpnia – 2 września 2001 roku w Szwajcarii. Tytułu zdobytego w 1999 roku broniła reprezentacja Danii, zwyciężyła zaś Rosja.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–12 
Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–20 
Grupa I

Grupa II

Faza pucharowa 
Mecz o 19. miejsce

Mecz o 17. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Statystyki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2001
2001 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Szwajcarii
2001 w Szwajcarii